La Route nationale 55 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 55 en Belgique
 Route nationale 55 en Estonie
 Route nationale 55 en France métropolitaine
 Route nationale 55 au Luxembourg
 Route nationale 55 à Madagascar
 Route nationale 55 au  Viêt Nam

Voir aussi